Sezóna 2010/2011 byla 19. sezónou Běloruské ligy. Vítězem se stal tým Junosť Minsk.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Junosť Minsk – HK Brest 3:1 (4:3 P, 4:5 P, 8:2, 3:2)
 Něman Hrodno – Sokol Kyjev 3:0 (4:2, 4:1, 4:3 P)
 Metallurg Žlobin – HK Liepājas Metalurgs 3:0 (4:2, 4:1, 4:2)
 Šachtar Soligorsk – HK Homel 3:2 (4:1, 3:9, 1:2 P, 3:1, 9:2)

Semifinále 
 Junosť Minsk – Šachtar Soligorsk 3:0 (6:2, 9:4, 3:0)
 Něman Hrodno – Metallurg Žlobin 3:0 (2:1, 4:1, 4:1)

Finále 
 Junosť Minsk – Něman Hrodno 4:2 (6:1, 3:0, 4:3 P, 3:4 P, 3:4, 3:0)

Běloruská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2010
Lední hokej v roce 2011